Pojem Merseybeat (a obdobně psané) může mít následující významy:

 Merseybeat: hudební styl (zřídka zvaný také Mersey Sound)
 Mersey Beat: časopis
 Merseybeat (seriál): televizní seriál BBC
 The Merseybeats: britská beatová skupina (dříve zvaná též Mersey Beats)
 The Mersey Sound: antologie